

Села:
 Велике — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Велике — Вінницька область, Хмільницький район
 Велике — Львівська область, Червоноградський район
 Велике — Львівська область, Самбірський район
 Велике — Полтавська область, Гадяцький район
 Велике — Рівненська область, Дубенський район
 Велике — Сумська область, Роменський район
 Велике — Чернівецька область, Вижницький район
Озера:
 Велике — Рівненська область, Зарічненський район

Велике — озеро у Вітебській області

Велике () — село, Ленінградська область, Виборзький район